Fandango - hiszpański taniec ludowy
 Fandango - tytuł filmu z 1985 roku z Kevinem Costnerem w roli głównej
 Fandango - tytuł albumu amerykańskiego trębacza Herba Alperta
 Fandango! - tytuł albumu zespołu ZZ Top.
 Fandango - opowiadanie Aleksandra Grinna
 Fandango - pseudonim jednego z zawodników WWE

Inne 

 Fandango Gang - album studyjny duetu Bas Tajpan-Miuosh
 Fandango Records - wytwórnia muzyczna założona przez Bas Tajpana i Miuosha.
 Grim Fandango - gra wideo

Strony ujednoznaczniające